Mika Gröhn est un nom pouvant désigner:

 (né en 1967), joueur finlandais de football
 (né en 1982), joueur finlandais de football

Voir aussi

Gröhn, Mika